Orth může znamenat:

místní názvy
 Orth an der Donau – městys v Rakousku
 Orth (zámek) – zámek v rakouském Orth an der Donau

příjmení
 György Orth (1901–1962) – maďarský fotbalista a trenér
 Josef Orth (1914–?) – československý fotbalista
 Jan Salvátor Toskánský, též Johann Orth (1852–1890?) – rakouský arcivévoda

ostatní
 Orth (hudební skupina) – německá deathmetalová kapela

Podobné názvy 
 Ort (více významů)

Rozcestníky - příjmení